Ezel (tur. Ezel) je turska dramska serija. Radnja serije smještena je na Cipru i u Turskoj. Glavne uloge tumače Kenan İmirzalıoğlu, Cansu Dere,  Yiğit Özşener i Barış Falay.

Radnja 

Ömer Uçar je jednostavan i iskren mladić, odan svojoj obitelji, ali i trojici prijatelja koje poznaje još iz djetinjstva. Ali i Džengiz njegova su dva najbolja prijatelja koje smatra vlastitom braćom i za koje bi dao život, a lijepa Ejšan je ljubav njegovog života. 

Nakon dugog boravka u vojsci, Ömer se vraća kući u Istanbul, sretan što će napokon zaprositi ženu svojih snova i s njom osnovati obitelj. Međutim, sudbina mu je namijenila drugačiji put – za vrijeme njegove odsutnosti, prijatelji su osmislili i proveli lukav plan pljačke kasina, ubivši pritom jednog zaštitara te ostavivši dovoljno lažnih dokaza kojim će se Ömera optužiti i osuditi na doživotni zatvor. Dok su prijatelji ukradenim milijunima gradili poslovne i privatne karijere,Ömer je u zatvoru proživljavao pakao. Osim što je svakodnevno razmišljao o izdaji svojih prijatelja i njihovim lažnim svjedočenjima, Ömera su fizički zlostavljali ravnatelj i čuvari zatvora, uvjereni da će pomoću batina doznati gdje su on i prijatelji sakrili ukradeni novac. Pri posljednjoj tučnjavi Ömer zadobije strašne ozljede, no uz pomoć Ramiza, mentora i moćnog mafijaša, uspije pobjeći iz zatvora. Njegovo unakaženo i neprepoznatljivo lice trebalo je hitno operirati, a zajedno s promjenom lica došlo je i do promjene ličnosti – Ömer postaje Ezel Bayraktar, mladi i uspješni biznismen, specijaliziran za razne borbene tehnike i čitanje ljudskih namjera, te izrazito uspješan kockar.

Nakon dvanaest godina provedenih u patnji, njegova mržnja prema prijateljima postala je sve jača, pa se odluči kao potpuni stranac posjetiti Cipar kako bi im se osvetio.

Obiteljsko stablo likova

Uloge

Izvori
 
 http://www.ezel.tv/
 http://ezel.na-tv.net/ 

Turske serije
Dramske serije